Persönliche Ausrüstung steht für:
 Persönliche Ausrüstung (Schweizer Armee), die vom Angehörigen der Armee verwahrten militärischen Gegenstände
 Persönliche Schutzausrüstung, der Eigenschutz in der Arbeitssicherheit
 Persönliche Ausrüstung von Feuerwehrangehörigen